Pavlovac je lahko:
 Pavlovac Vrebački (Hrvaška)
 Pavlovac, Topola (Srbija)
 Pavlovac, Vranje (Srbija)
 Pavlovac, Veliki Grđevac (Hrvaška)
 Pavlovac, Slunj (Hrvaška)